Szemtől szemben (Faccia a faccia) (1967), olasz spagettiwestern-film Sergio Sollima rendezésében
 Szemtől szemben (1970), magyar film Várkonyi Zoltán rendezésében
 Szemtől szemben (Face to Face) (1990), amerikai tv-film Lou Antonio rendezésében
 Szemtől szemben (Heat) (1995), amerikai film Michael Mann rendezésében
 Szemtől szemben (VS.) (2007), a Tűzvonalban című televíziós sorozat egyik epizódja
 Szemtől szemben (Auge in Auge – Eine deutsche Filmgeschichte) (2008), német dokumentumfilm Michael Althen és Hans Helmut Prinzler rendezésében
 Szemtől szemben (VS.) (2009), A szökés című televíziós sorozat egyik epizódja
 Szemtől szemben (Face to Face) (2014), francia ismeretterjesztő tévéfilmsorozat
 Szemtől szemben a Gondolat Kiadó ismeretterjesztő könyvsorozata